Битва израильтян с аморреями — ветхозаветный сюжет, описанный в Книге Иисуса Навина: сражение израильтян под предводительством Иисуса Навина против армии царя иерусалимского Адониседека, состоявшееся под Гаваоном. В этом сражении Навин приказал Солнцу остановиться и на небе в этот момент одновременно находились и Солнце, и Луна.
 
 Битва израильтян с аморреями (картина) — картина французского художника Никола Пуссена из собрания Государственного Эрмитажа

Сюжеты Ветхого Завета